

Palmarès
Campionati mondiali
Almaty 2013: bronzo nei pesi gallo.
Amburgo 2017: oro nei pesi gallo.

Campionati asiatici
Bangkok 2015: bronzo nei pesi gallo.
Tashkent 2017: bronzo nei pesi gallo.

Giochi asiatici
Incheon 2014: bronzo nei pesi gallo.

Altri progetti

Collegamenti esterni